Ліво́нія (Livonia) — власна назва.

Історія 
 Лівонія — регіон у Східній Балтиці. Інші назви — Ліфляндія, Інфлянти.
 Лівонія — країна лівів.
 1207–1561: Стара Лівонія — землі Лівонського ордену і лівонських єпископств.
 1237–1561: Лівонський орден — відділ Тевтонського ордену в Лівонії.
 1435—1561: Лівонська конфедерація — союз Лівонського ордену і лівонських єпископств.
 1570–1578: Лівонське королівство — московська маріонеткова держава.
 1561–1621: Лівонське герцогство — польське герцогство.
 1629–1721: Шведська Лівонія — шведський домініон.
 Лівонська війна (1558—1583) — велика війна у Лівонії проти московської агресії.

Топоніми

Лівонія (Індіана) — місто.
 Лівонія (Луїзіана) — місто.
 Лівонія (Мічиган) — місто.
 Лівонія (Нью-Йорк) — місто.
 Лівонія (Міссурі) — селище.
 Лівонія (селище, Нью-Йорк) — селище.